Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Skate''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe F renommé  et lancé en 1912 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Balao lancé en 1943 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Skate lancé en 1957.

Skate